Баратта () — італійське прізвище.

Відомі носії 
Баратта — прізвище італійських скульпторів, що походили з Каррари.

 Франческо Баратта старший  (1590—1666), працював у Римі.
 Анжела Баратта, донька скульптора Франческо Баратта старшого, дружина неаполітанського художника Абрахама Брейгеля.
 П'єтро Баратта (1659—1729), племінник скульптора Франческо Баратта старшого.
 Джованні Марія Баратта (1627—1675)
 Франческо Баратта , рідний брат П'єтро Баратта, скульптор, працював в Римі
 Джованні Баратта  (1670—1747), рідний брат П'єтро Баратта, скульптор

Багатозначні терміни
Італійські прізвища